IRZ steht für:
 Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof, deutsches landwirtschaftliches Forschungsinstitut
 Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, siehe IRZ-Stiftung
 Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung, deutschsprachige Fachzeitschrift
 Izhevskiy Radiozavod (dt.: „Ischewsker Funkwerk“), russisches Unternehmen
 Tapuruquara Airport (IATA-Code), Flughafen von Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas (Brasilien), Brasilien
 Saha Air (ICAO-Code), iranische Fluggesellschaft

IRZ